Ikäläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Emanuel Ikäläinen (1869-1947), ingénieur en construction finlandais
 (né en 1982), joueur finlandais de football
 (né en 1957), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois